Иоганн Христофор Либерт (Либертус; ) — немецкий и российский астроном.

В 1735 году, подыскивая учёного, который бы мог совершить путешествие по Сибири вместе с Миллером и Гмелиным, Корф выписал из Берлина Либертуса, о котором дал отличный отзыв Вейдлер. В феврале 1736 года Либертус прибыл в Петербург и был определен при Академии профессором по кафедре астрономии. Но так как он решительно уклонялся от поездки в Сибирь, то 1 сентября 1737 года был уволен от службы, уехал обратно в Германию, и о судьбе его никаких дальнейших сведений не имеется.

Примечания

Литература 
 
 
 Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1, стр. 574—575